

Cabeça de série 

  Irina Khromacheva /  Yulia Putintseva (Terceira Rodada)
  Eugénie Bouchard /  Monica Puig (Segunda Rodada)
  Natalija Kostic /  Ilona Kremen (Semifinal)
  Margarita Gasparyan /  Daria Gavrilova (Terceira Rodada)

<li>  Nastja Kolar /  Danka Kovinic (Segunda Rodada)
<li>  An-Sophie Mestach /  Demi Schuurs (Campeãs)
<li>  Tang Haochen /  Tian Ran (Segunda Rodada)
<li>  Lucia Butkovská /  Anna Schmiedlová ''(Terceira Rodada)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Final 

 Tabela oficial

D
Australian Open - Duplas femininas juvenis